The Virgin Queen – film del 1923, diretto da James Stuart Blackton
The Virgin Queen – film del 1928 diretto da Roy William Neill
The Virgin Queen – miniserie televisiva del 2005, diretta da Coky Giedroyc
Il favorito della grande regina – film del 1955, diretto da Henry Koster, è intitolato in lingua originale, The Virgin Queen